Crisp:

 
 CRISPR — особые локусы бактерий и архей.
 CRISP-DM — методология по исследованию данных.